Ultima Thulé ou Ultima Thule est un nom faisant référence à l'île mythologique de Thulé et peut désigner, selon le contexte :

Géographie 
 Ultima Thule, parfois utilisé comme le nom latin du Groenland durant l'époque médiévale, alors que Thule désigne l'Islande ;

Ouvrages 
plusieurs ouvrages, souvent en rapport avec les régions nordiques :
 Ultima Thule: A Summer in Iceland (1872), par Sir Richard Francis Burton, Londres & Édimbourg  ;
 Ultima Thule (1929), par la romancière australienne Henry Handel Richardson ;
 Ultima Thulé: les Inuit nord-groenlandais face aux conquérants du Pôle, 1818-1993, par l'ethnologue Jean Malaurie  ;
 Ultima Thule: The Life of an Island Daughter (2005), par Rhona Rauszer & Linda Williamson  ;
 Ultima Thule: Patterns Inspired by the Shetland Islands (2016), par Denise Bell & Chris Dykes  ;

Science et techniques

Astronomie, astronautique et espace 
 le nom officieux anciennement donné par la NASA à l'astéroïde (486958) Arrokoth ;

Culture

Musique 
 un groupe de punk rock suédois : Ultima Thule ;

Jeux 
 un exilé ennemi dans le jeu vidéo Path of Exile ;
 une zone dans le jeu vidéo Final Fantasy XIV - Endwalker.

Voir aussi 
 Thulé